Tschernyzja (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tschernyzja (Solotschiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw
 Tschernyzja (Stryj), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj
 Tschernyzja (Korez), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Korez

Siehe auch:
 Czernica (Begriffsklärung)